Embidopsocus är ett släkte av insekter. Embidopsocus ingår i familjen boklöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Boklöss
Embidopsocus